Monteroni ist der Name zweier Gemeinden in Italien:

Monteroni d’Arbia in der Region Toskana
Monteroni di Lecce in der Region Apulien

und bezeichnet zudem:
 Monteroni, etruskische Nekropole in Ladispoli, Region Latium